Gilga − rzeka w obwodzie kaliningradzkim
 Matrosowo − osiedle w obwodzie kaliningradzkim